Hlavná ulica (Bratislava) - straat in Bratislava, Slowakije
 Hlavná ulica (Košice) - straat in Košice, Slowakije